O evento duplas mistas do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputado no Centro Atos Pan e Parapan-Americano de Markham em Markham entre os dias 11 e 16 de julho.

Calendário 
Horário local (UTC-4).
{| class="wikitable"
! Data
! Horário
! Fase
|-
|11 de julho || 13:05 || Primeira rodada
|-
|12 de julho || 16:00 || Segunda rodada
|-
|13 de julho || 10:30 || Quartas de final
|-
|14 de julho || 10:30 || Semifinal
|-style=background:lemonchiffon
|16 de julho || 14:45 || Final
|}

Medalhistas

Cabeças-de-chave (Campeões)
 ''(Final)

<li>  (Semifinal)
<li>  (Segunda rodada)

Resultados

Finais

Chave superior

Chave inferior

Eventos do badmínton nos Jogos Pan-Americanos de 2015